Молочное — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Молочное — название села Акадыр Жанибекского района Западно-Казахстанской области до 2007 года.

Россия 
 Молочное — село в городском округе Вологда Вологодской области.
 Молочное — посёлок в Черемховском районе Иркутской области.
 Молочное — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Молочное — прежнее название посёлка Молочный в Благодарненском районе Ставропольского края.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Молочное — село в Красногвардейском районе.
 Молочное — село в Раздольненском районе.
 Молочное — село в Сакском районе.
 Молочное — посёлок в Симферопольском районе.

Украина 
 Молочное — село в Тетиевском районе Киевской области.
 Молочное — посёлок в Чаплинском районе Херсонской области.

См. также 
 Молочное озеро (Белоруссия)
 Молочный лиман
 Молочное дерево
 Молочное хозяйство